Partido Comunista de Alemania puede referirse a:

Partidos políticos

Partidos históricos 

 Partido Comunista de Alemania, principal partido comunista de Alemania durante la República de Weimar y tras la Segunda Guerra Mundial.
 Partido Comunista de Alemania (Oposición), partido comunista durante la República de Weimar perteneciente a la Oposición Comunista Internacional.
 Partido Comunista de Alemania/Marxistas-Leninistas, partido de Alemania Occidental de ideología maoísta y luego hoxhaísta.
 Partido Comunista Obrero de Alemania, partido comunista durante la República de Weimar, cofundador de la izquierda comunista germano-holandesa.
 Partido Socialista Unificado de Alemania, partido gobernante de Alemania del Este, integrado por el Partido Comunista de Alemania y el Partido Socialista.

Partidos actuales 

 Partido Comunista Alemán, actual partido comunista principal de Alemania.
 Partido Comunista de Alemania (1990), partido alemán de ideología marxista-leninista.
 Partido Marxista-Leninista de Alemania, partido alemán de ideología maoísta, anteriormente facción de la Unión de Trabajadores Comunista de Alemania.
 Partido Comunista de Alemania (Amanecer Rojo), partido alemán minoritario hoxhaísta y antirevisionista.